Paul Cram ist der Name folgender Personen:

* Paul Cram (Musiker) (1952–2018), kanadischer Musiker und Komponist
 Paul Cram (Schauspieler) (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler